Les Hétéromidés (Heteromyidae) sont une famille de rongeurs, subdivisée en trois sous-familles. Ce sont des souris kangourou d'Amérique.

Cette famille a été décrite pour la première fois en 1868 par le zoologiste britannique John Edward Gray (1800-1875).

Liste des sous-familles et des genres 
Selon ,  et  :
 sous-famille Dipodomyinae Gervais, 1853
 sous-famille Heteromyinae Gray, 1868
 sous-famille Perognathinae Coues, 1875

Liste des genres 

Selon  et  :
 sous-famille Dipodomyinae
 genre Dipodomys
 genre Microdipodops
 sous-famille Heteromyinae
 genre Heteromys
 genre Liomys
 sous-famille Perognathinae
 genre Chaetodipus
 genre Perognathus

Selon  :

Phylogénie 

Selon Alexander & Riddle, 2005.

Notes et références 

 Gray, 1868 :   Proceedings of the Zoological Society of London.
 Alexander, L. F. & B. R. Riddle, 2005 : Phylogenetics of the New World rodent family Heteromyidae. Journal of Mammalogy, 86 pp 366-379.

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heteromyidae